Fotboll vid internationella öspelen 2015 kan syfta på:

Fotboll vid internationella öspelen 2015 (damer)
Fotboll vid internationella öspelen 2015 (herrar)

Internationella öspelen